Жасми́н Паоли́ни (, ; ) — итальянская теннисистка; победительница двух турниров WTA (из них один в одиночном разряде).

Биография 
Родилась в семье итальянца и матери ганского и польского происхождения.

2 марта 2020 года Паолини достигла 93-го места в рейтинге лучших теннисисток мира. 24 июня 2019 года она заняла 546-е место в парном рейтинге. На данный момент она выиграла восемь титулов в одиночном разряде и один титул в парном разряде в турнирах ITF.

Паолини получил wild card в основной сетке парного турнира Italian Open 2015 в паре с Настасьей Бернетт.

После провала квалификации на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2018 она дважды присоединялась к итальянской команде в Кубке Федерации. 1 мая 2018 года она одержала свою первую победу над игроком из топ-20, обыграв Дарью Касаткину, а на следующий день она победила Анну Каролину Шмидлову.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступление на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Победы (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (1)

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года